Der Begriff Mittelleiter hat mehrere Bedeutungen: 

 In der elektrischen Energietechnik ein Leiter, dessen Funktion dem des Neutralleiters entspricht.
 Bei bestimmten Fabrikaten der Modelleisenbahn dient der Mittelleiter in der Achslinie des Modellgleises der Stromzufuhr zu den Fahrzeugen.